Laurens County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Laurens County (Georgie) – okres státu Georgie
 Laurens County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína